Miejscowości w Polsce:
 Czernie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Czernie – część wsi Nowe Miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto
 ul. Czernie w Nowym Mieście

Miejscowość na Białorusi:
 Czernie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, centrum administracyjne sielsowietu Czernie

Zobacz też 
 Czerni
 Czerń

Przypisy

Linki zewnętrzne